Seridó Oriental (Paraíba), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Seridó Oriental (Rio Grande do Norte), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte